Mamaev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Boris Mamaev
 Stanislav A. Mamaev